Хеги(Акка) () — аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Расположен на левом берегу реки Осу-Хи, на юго-западе Ачхой-Мартановского района.

Ближайшие развалины: на западе — развалины Вовга, на юго-западе — развалины Тиста, на северо-востоке — развалины Галанчож.

История 
Ранее входило в состав упраздненного Галанчожского района.

Известные уроженцы 
 Исраилов, Хасан (ум. 15 декабря 1944) — организатор антисоветского, позднее коллаборационистского движения в Чечне в 1940—1944 гг. Известен также как Хасан Терлоев (псевдоним, взятый им по названию своего тейпа).

Примечания

Ссылки 
 IGPI.RU :: Политический мониторинг :: Выпуски политического мониторинга :: Чеченская республика Ичкерия. Общий обзор.
 Константин Ковалёв. НА ФРОНТАХ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
 

Исчезнувшие населённые пункты Ачхой-Мартановского района